Gerhard Heinzmann ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Heinzmann (Politiker) (1940–2021), deutscher Politiker (PBC), Autor und Pastor 
 Gerhard Heinzmann (Philosoph) (* 1950), deutscher Wissenschaftstheoretiker